«Blackbird» (; жарг. Чёрная девушка) — песня The Beatles из «Белого альбома».

История создания 
Пол Маккартни утверждал, что на сочинение «Blackbird» его вдохновила сюита ми минор И. С. Баха, которую он в юности пытался играть на гитаре вместе с Джорджем Харрисоном. Начало этой сюиты Маккартни и переделал для композиции «Blackbird».

В первую ночь, когда его будущая жена Линда Истман осталась у него дома, Маккартни исполнил «Blackbird» для собравшихся возле дома поклонников .

Значение 
О значении «Blackbird» Маккартни рассказал в мае 2002 года после концерта в Далласе. По его словам, песня была написана им в Шотландии весной 1968 года как ответ на расистские волнения в Соединённых Штатах, что он также подтвердил и после выступления на фестивале искусств в 2009 году, добавив: «Хорошо, что многие предрассудки с тех пор удалось преодолеть».

Запись 
Песня была записана 11 июня 1968 года. Джордж Мартин был продюсером, а Джефф Эмерик — звукорежиссёром. Маккартни был единственным вокалистом и играл соло на акустической гитаре. В запись также был включён щебет чёрного дрозда.

Несколько изменённые версии песни вошли в альбом Love (как прелюдия к «Yesterday») и сборники Anthology 3 и The Beatles in Mono.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни Пола Маккартни
Песни 1968 года
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Песни о птицах
Песни Wings
Баллады 1960-х годов